Le patronyme de Saint Moulin indique une provenance : Sart-Moulin, localité de Braine-l'Alleud ou Villers-le-Temple.

Marc de Saint Moulin (1957-), un homme politique belge.
 Léon de Saint Moulin (1932-2019), un jésuite belge. 

Patronyme belge